Quinn může být:

příjmení
 Aidan Quinn (* 1959) – americký herec
 Anthony Quinn (1915–2001) – americký herec irsko-mexického původu
 Declan Quinn (* 1957) – americký kameraman
 Edel Quinnová (1907–1944) – irská katolická misionářka
 Freddy Quinn (Franz Nidl; * 1931) – rakouský zpěvák a herec
 Glenn Quinn (1970–2002) – irský herec
 Helen Quinnová (* 1943) – americká částicová fyzička australského původu 
 John Quinn Weitzel (* 1928) – římskokatolický biskup diecéze Samoa-Pago Pago
 Julia Quinnová (* 1970) – americká spisovatelka
 Máire Geogheganová-Quinnová (* 1950) – irská evropská politička
 Niall Quinn (* 1966) – irský fotbalista
 Paul Quinn (* 1951) – britský heavymetalový kytarista

geografie
 Quinn (Arkansas)
 Quinn (Kentucky)
 Quinn (Montana)
 Quinn (Jižní Dakota)

jiný význam
 Doktorka Quinnová – americký historický seriál
 Dr. Michaela Quinnová – titulní postava seriálu Doktorka Quinnová
 Jonas Quinn – fiktivní postava ze seriálu Hvězdná brána
 Harley Quinn – fiktivní postava–superpadouch z komiksů amerického vydavatelství DC Comics
 Quinn Fabray – postava v seriálu Glee
 Quinn the Eskimo (Mighty Quinn) – píseň, kterou napsal Bob Dylan

Rozcestníky - příjmení